
Questa è una lista degli episodi di LEGO Legends of Chima, serie animata prodotta da M2Film e Prime Focus e basata sull'omonima serie di giocattoli LEGO.

Negli Stati Uniti d'America la serie venne trasmessa dal 16 gennaio 2013 al 22 novembre 2014 su Cartoon Network. In Italia la messa in onda avvenne a partire dal 22 febbraio 2013 in prima visione su Cartoon Network ed in seguito in chiaro su Boing.

Stagioni

Stagione 1 (2013)

Stagione 2 (2014)

Stagione 3 (2014)

Note

Voci correlate
LEGO
Linee LEGO

LEGO Legends of Chima
Serie televisive della LEGO